Milyas () bezeichnet:

 einen Sklaven oder Freigelassenen des antiken Redners Demosthenes, siehe Milyas (Verwalter des Demosthenes)

Milyas () bezeichnet:

 eine Landschaft im Süden Kleinasiens, siehe Milyas (Landschaft)

Siehe auch:
 Bicyclus milyas, Schmetterlingsart aus der Familie der Edelfalter